Jocelin I van Courtenay (1034-), heer van Courtenay
 Jocelin I van Edessa (-1131), zoon van deze, prins van Galilea (1112-1119) en graaf van Edessa (1118-1131)